|-
| 166501 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166502 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166503 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166504 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166505 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166506 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166507 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166508 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166509 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166510 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166511 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166512 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166513 - ||  || 31 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166514 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 166515 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166516 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166517 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166518 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166519 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166520 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166521 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166522 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166523 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166524 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166525 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166526 - || 2002 RK || 2 septembrie 2002 ||  || , 
|-
| 166527 - ||  || 1 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166528 - ||  || 1 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 166529 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166530 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166531 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166532 - ||  || 4 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 166533 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166534 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166535 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166536 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166537 - ||  || 4 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 166538 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166539 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166540 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166541 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166542 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166543 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166544 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166545 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166546 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166547 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166548 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166549 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166550 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166551 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166552 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166553 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166554 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166555 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166556 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166557 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166558 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166559 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166560 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166561 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166562 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166563 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166564 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166565 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166566 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166567 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166568 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166569 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166570 Adolfträger ||  || 8 septembrie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 166571 - ||  || 3 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 166572 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166573 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166574 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166575 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166576 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166577 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166578 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166579 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166580 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166581 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166582 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166583 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166584 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166585 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166586 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166587 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166588 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166589 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166590 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166591 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166592 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166593 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166594 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166595 - ||  || 14 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166596 - ||  || 14 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166597 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166598 - ||  || 12 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166599 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166600 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-